Bodo Trott zu Solz ist der Name folgender Personen:

* Bodo von Trott zu Solz (Politiker) (1817–1887), deutscher Politiker
 Bodo von Trott zu Solz (Verwaltungsjurist) (1879–1934), deutscher Verwaltungsjurist